Plou (Cher), een gemeente in het Franse departement Cher
Plou (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel